Pterapherapteryx sexalisata är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1788. Pterapherapteryx sexalisata ingår i släktet Pterapherapteryx och familjen mätare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mätare
sexalisata